Соревнования по кёрлингу в рамках зимних Азиатских игр 2007 года проходили с 29 января по 1 февраля в городе Чанчунь (Китай), на арене Changchun Municipal Skating Rink. Разыгрывались 2 комплекта наград — среди мужских и женских команд.

Медальный зачёт

Медалисты

Формула турнира 
Сначала команды на групповом этапе играют по круговой системе в два круга. При определении распределения мест по результатам группового этапа при равенстве количества побед рейтингование производится по результатам предварительной серии бросков в дом (), команда с меньшим расстоянием камней от центра дома занимает более высокое место. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе. Команда, занявшая на групповом этапе 1-е место, проходит напрямую в финал; команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место, встречаются в полуфинале, победитель которого выходит в финал, а проигравший занимает общее 3-е место.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение команд)

  команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 1 февраля, 9:00

Финал. 1 февраля, 14:30

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение команд)

  команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 1 февраля, 9:00

Финал. 1 февраля, 19:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты мужского турнира | сайт результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты женского турнира | сайт результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга
 
 Зимние Азиатские игры 2007 — Сайт Олимпийского совета Азии

2007 год в кёрлинге
2007
Кёрлинг
Международные соревнования по кёрлингу в Китае